Corozo o coroso es el nombre que se da en diferentes lugares de América Latina a:

1. Los frutos comestibles de diferentes especies de palmas:
 Género Acrocomia, corozo grande
Acrocomia aculeata = Acrocomia sclerocarpa, llamada totai, macaúba, mbocaya o mucuja.
Acrocomia antioquiensis, de 3 a 5 cm, verde, amarillento a pardo.
Acrocomia media, llamado gru-gru
 Género Aiphanes, corozo chiquito.
Aiphanes caryotifolia, rojo, de 1 a 1,5 cm de diámetro.
Aiphanes linearis, llamado chirca, ciquí o chascaray, de 2 a 3 cm, pardo claro.
 Género Attalea
Attalea cuatrecasana, llamado táparo, de 5 a 6 cm, pardo y amarillo.
 Género Astrocaryum
Astrocaryum jauari, llamado macanilla o chambiro.
 Género Scheelea
Scheelea butyracea, llamado cuesco, cuma, coyoles y curumuta, morado.
Scheelea magdalenica, palma de vino, amarillo, 7 x 4 cm.
Sinónimo del género Elaeis
2. Los frutos oleaginosos de las palmas del género ElaeisElaeis oleifera, llamado nolí, anaranjado, de 2 a 3 cm.Elaeis odora, corozo rojo.

3. La semilla de las palmas del género Phytelephas conocida internacionalmente como tagua o marfil vegetal y también llamadas mococha.Phytelephas macrocarpa = Phytelephas aequatorialis.Phytelephas seemannii = Phytelephas pittieri''.

4. El juego del corozo, un juego infantil de Tabasco

5. Varios lugares con ese nombre:
 El Corozo poblado en Nicaragua.
 El Corozo poblado en Colombia.

Frutas